Laminit bezeichnet:

 Lamina (Geologie)

Laminit ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Laminit (um 1480–1518), geistliche Betrügerin
 Johann Georg Laminit (1775–1848), Kupferstecher
 Paul Jacob Laminit (1773–1831), Kupferstecher